

Географические названия 
 Сапатера — остров в Никарагуа.
 Сапатера — вулкан в Никарагуа.

Персоналии 
Альберто Сапатер — испанский футболист, опорный полузащитник.